Иван Николов Нелчинов с псевдоними Елеонски и Шишман е български просветен деец, общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Иван Нелчинов е роден в 1869 година в западномакедонския град Охрид, тогава в Османската империя в семейството на Никола Нелчинов от село Модрич, Дебърско и Пера (Петра) Гьореска от село Нерези, Дебърско. И двата рода се преселват в Охрид, поради постоянните набези на албански разбойнически банди над българските села в този край. Братята Никола и Наум Нелчинови са водачи на българската партия в Кошища. Иван Нелчинов е татко на Никола Нелчинов, Светослав Нелчинов и Крум Нелчинов.

Нелчинов завършва пети клас на Солунската българска гимназия в 1885 година и става учител в градовете Кичево, Костур и родния си Охрид. Влиза във ВМОРО още при основаването ѝ в 1894 година и за революционна дейност е арестуван многократно от властите. Седем пъти е затварян в турски затвори. В 1907 година е осъден на смърт, като ръководител на ВМОРО, издавал смъртни присъди срещу мюсюлмани и християни, измъчвали народа. Присъдата му е заменена с „вечен крепостен затвор“, а след Младотурската революция в 1908 година е освободен.

Работи като главен български учител в Охрид. В 1911 година, турците подготвят убийството му заради значимата му общественополезна дейност, но той е предупреден навреме и избягва със семейството си в България. Става учител в Брегово, а после и в София. При избухването на Балканската война в 1912 година синът му Никола Нелчинов (роден в 1891) е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Нестроевата рота на 6 охридска дружина, а през Междусъюзническата война - в Сборната партизанска рота на МОО. По време на Първата световна война Иван Нелчинов е назначен за управител на родния му Охрид.

В София той е дългогодишен председател на Охридското братство „Свети Климент“. Член е на ръководството на Илинденската организация, а от 1937 година е член и на Македонския научен институт. За себе си казва: 

До края на живота си развива обществена, просветна и книжовна дейност. Умира през 1944 година (на 75 години) в село Владая, Софийско.

Оставя спомени, които са частично публикувани в списание „Македонски преглед“ от професор Петър Шапкарев през 1994 година.

Родословие

Външни препратки 
 „Илиндень“, статия от Иван Нелчинов публикувана във вестник „Илиндень“, год. VI, София, 2.VIII.1926 г.
 „Св. Климент бди“, публикувано в сп. „Илюстрация Илинден“, година 1, книга 3, София, юли 1927 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дейци на Илинденската организация
Членове на Македонския научен институт
Учители в Костурското българско училище
Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Починали във Владая
Родени в Охрид
Погребани в Централните софийски гробища
Членове на Кичевската българска община
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Протогеровисти
Български благодетели